stopień wojskowy
 stopnie wojskowe w Polsce
 Stopnie generalskie i admiralskie
 Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej